

Cinema
The Open Door – cortometraggio dal 1913 diretto da Edward Barker
The Open Door – cortometraggio del 1913 diretto da Norval MacGregor
The Open Door – cortometraggio del 1914 diretto da Toby Cooper
The Open Door – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Reliance Film Company
The Open Door – film del 1919 diretto da Dallas M. Fitzgerald
The Open Door – film del 2017 diretto da Steven F. Zambo

Musica 
The Open Door – album musicale degli Evanescence del 2006
 The Open Door EP – EP dei Death Cab for Cutie del 2009